Масляный обогреватель (масляный электрический радиатор) — бытовой электроприбор, служащий для отопления помещений и имеющий промежуточный теплоноситель — минеральное масло. Температура внешней поверхности радиаторов, через которую они отдают тепло, не должна превышать 100—110 °C, средняя температура обычно 85-95 °C. Время нагрева после включения составляет 25-35 мин. Маслонаполненные радиаторы могут иметь разную мощность, конструкцию, размеры, дополнительные устройства и приспособления.

Конструкция 

Существует два основных типа конструкций масляных электрических радиаторов:
 панельный — с резервуаром для масла в виде плоской панели;
 секционный — с резервуаром из однотипных секций с общим электрическим нагревательным элементом.
Преимущество секционных радиаторов — большая рабочая поверхность при тех же размерах.
Преимущество панельных радиаторов — при размещении вдоль стен занимаемое место меньше.

По способу контроля и регулирования нагрева маслонаполненые электрорадиаторы различают:
 поддерживающие установленную температуру воздуха
 поддерживающие установленную мощность

Элементы конструкции 
 Резервуар с минеральным маслом.
 Трубчатый электронагреватель, предназначенный для нагрева масла в резервуаре.
 Клапан безопасности, предохраняющий корпус от повреждения в случае перегрева. Может отсутствовать при использовании предохранительного термостата без самовозврата, отключающего электропитание в случае перегрева. Возврат к нормальной работе происходит при принудительном нажатии на кнопку, что, в свою очередь, информирует потребителя о возможных неисправностях или неправильном использовании устройства.
 Термостат.
 Сигнальная лампочка — сигнализирует о включении.
 Переключатель режимов работы. Режим работы может устанавливаться изменением мощности, а также периодическим отключением. Радиаторы с периодическим отключением обычно имеют вторую сигнальную лампу, зажигающуюся в при активной фазе работы обогревателя.
 Защита от опрокидывания, автоматически отключающая ТЭН от сети при опасной ориентации прибора в пространстве. Состоит из сферической камеры, внутри которой находится шарик, пружинки и рычага, давящего на микровыключатель.

Масляные обогреватели также могут иметь приспособления для крепления к стене или для транспортировки — ручки для переноски или роликовые опоры, также может дополнительно оснащаться вентилятором.

Безопасность 
Масляные обогреватели за счет использования промежуточного теплоносителя имеют существенно меньшую температуру открытых деталей, нежели обогреватели прямого действия, что снижает риск ожогов и возгораний. Однако, масло, залитое в нагреватель огнеопасно, а его пары и капли в смеси с воздухом взрывоопасны. При неправильной эксплуатации или аварии (перегрев, короткое замыкание или дуговой разряд внутри масляного резервуара) может произойти возгорание или взрыв с разбрызгиванием наружу горящих капель масла, что неизбежно приведет к сильному пожару и ожогам. Ведущие производители масляных обогревателей  проводят работы по снижению горючести применяемого масла и исключению возможности его воспламенения.

См. также 
 Радиаторный терморегулятор
 Конвектор

Примечания 

Электроотопительные приборы
Электроприборы
Теплотехника
Бытовая техника